Aulosaccus är ett släkte av svampdjur. Aulosaccus ingår i familjen Rossellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glassvampar
Aulosaccus